«Прави́тельство» () — датский сериал, транслировавшийся телеканалом DR1 с 2010 по 2013 год. Действие сериала разворачивается в современной Дании. Лидер Партии умеренных (основанной на реально существующей Радикальной Венстре) 40-летняя Биргитте Нюборг, неожиданно для всех, в том числе и для себя, выигрывает выборы. Её партия получает право сформировать правительство, а сама Биргитте должна стать премьер-министром.

Премьера сериала состоялась осенью 2010 года на телеканале DR1. Первый сезон состоял из 10 серий. Спустя год в 2011 году канал показал второй сезон, также состоящий из 10 серий. DR1 сообщил о продлении сериала на третий сезон, который был показан весной 2013 года. Четвёртый сезон начался 13 февраля 2022 года на телеканале DR1.

Сюжет 
Накануне выборов в парламент Дании медиа-советник председателя второстепенной Партии умеренных Каспер Юл добывает компромат на действующего премьер-министра. Биргитте Нюборг отказывается использовать компрометирующие данные, вследствие чего Каспер предлагает их лидеру оппозиции Микель Лаугесен. Лаугесен использует информацию на заключительных теледебатах, вызвав тем самым огромный политический скандал в Дании, который привёл не только к поражению либералов во главе с бывшим премьер-министром Ларсом Хесельбо на выборах. Но к большему разочарованию Микеле Лаугесене скандал отрицательно отразился и на нём самом. Неожиданно для всех умеренные получили большинство в парламенте, а Биргитте Нюборг поручили сформировать правительство Дании.

Нюборг, обладающая редкими для большой политики моральными принципами, вскоре начинает нарушать их при лавировании между правдой и желанием сохранить репутацию кабинета министров. В то же время её личная жизнь рушится из-за чрезмерной занятости на работе. Беспартийный и беспринципный Каспер Юл оказывается её главным помощником, а его бывшая девушка Катрин Фонсмарк быстро поднимается до статуса главного диктора ведущего телеканала страны.

Персонажи

Эпизоды

Сезон 1 (2010)

Сезон 2 (2011)

Сезон 3 (2013)

Критика и награды 
Портал Süddeutsche.de описал сериал «Правительство», как «феноменально хороший телесериал».

Примечания 

Телесериалы Дании
Политические телесериалы
Телесериалы 2010 года
Телесериалы DR